Albino – błąd drukarski
 Albino – miejscowość i gmina we Włoszech
 Albino – rasa konia wierzchowego

Zobacz też